Le mot italien peut être employé comme :
 nom commun, pour désigner la langue italienne
 adjectif, pour qualifier ce qui est relatif à l'Italie, sa langue ou ses habitants
 nom propre, pour désigner les Italiens

Voir aussi